Pere Anguera Magrinyà (Reus, 1767 - 1834), metge, polític i genealogista català.
 Pere Anguera Nolla (Reus, 1953 - 2010), escriptor i historiador català.